Das Wunschkind steht für:

 Das Wunschkind (Roman), Roman von Ina Seidel (1930)
 Das Wunschkind (1974), Fernsehkomödie von Werner W. Wallroth
 Das Wunschkind (1995), Film von  Gabriela Zerhau